Tales of the Inexpressible è il secondo album in studio del gruppo musicale britannico Shpongle, pubblicato nel 2001.

Tracce

Collegamenti esterni